Óscar Rodríguez Arnaiz – calciatore spagnolo
Óscar Rodríguez Bonache – ex cestista spagnolo
Óscar Rodríguez – ciclista spagnolo